Sebacinaceae är en familj av svampar. Sebacinaceae ingår i ordningen Sebacinales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Sebacinaceae